Љуска може бити:

 Љуска (плод), врста плода код биљака
 Љуска, хитински егзоскелет ракова, због чега носе назив љускари

или

 Љуска (рачунарство), програм који представља корисничко окружење рачунара